Gottschelia är ett släkte av bladmossor. Gottschelia ingår i familjen Scapaniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Gottschelia